Prywilne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Priwolnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk, siehe Prywilne (Krasnoperekopsk)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Prywilne (Perwomajske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Prywilne (Simferopol)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Prywilne (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Prywilne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Prywilne (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Prywilne (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Prywilne (Solone)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Komar, siehe Prywilne (Wolnowacha, Komar)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Chlibodariwka siehe Prywilne (Wolnowacha, Chlibodariwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Prywilne (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Prywilne (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Prywilne (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Prywilne (Dubno)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Prywilne (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Nowobohdaniwka, siehe Prywilne (Melitopol, Nowobohdaniwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Terpinnja, siehe Prywilne (Melitopol, Terpinnja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Schyroke, siehe Prywilne (Saporischschja, Schyroke)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Mychajlo-Lukaschewe, siehe Prywilne (Saporischschja, Mychajlo-Lukaschewe)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk, siehe Prywilne (Snowsk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi, siehe Prywilne (Illinzi)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Prywilne (Henitschesk)

siehe auch:
 Priwolnoje

uk:Привільне